Castroverde puede referirse a:

Divisiones administrativas

en España 
 Castroverde (Lugo), municipio de la provincia de Lugo;
 Castroverde (Vilariño), lugar de la parroquia de Vilariño, municipio de Castroverde, provincia de Lugo;
 Castroverde (Orense), lugar de la parroquia de Noalla, municipio de San Ciprián de Viñas, provincia de Orense;
 Castroverde (Salamanca), localidad del municipio de Narros de Matalayegua, provincia de Salamanca;
 Castroverde de Cerrato , municipio de la provincia de Valladolid;
 Castroverde de Campos, municipio de la provincia de Zamora.

en Portugal 
 Castro Verde, municipio del distrito de Beja;
 Castro Verde, freguesia de dicho municipio.

Miscelánea 
 CastroVerde, alternativa verde de Castro Urdiales.